Восточный административный округ:
 Восточный административный округ — один из 12 административных округов города Москвы
 Восточный административный округ — один из 4 административных округов города Тюмени

См. также